Eclipse Machine Company steht für folgende ehemalige Unternehmen aus den USA:

 Eclipse Machine Company (Michigan) (1906–1907)
 Eclipse Machine Company (Ohio)